Venere e Cupido (Cranach)
 Venere e Cupido (Lotto)
 Venere e Cupido (Pontormo)
 Venere e Cupido (Tiziano)
 Venere e Cupido (Velázquez)
 Venere e Cupido (Allori)